Red Rocks (dt. Rote Felsen) steht für mehrere Orte

 Red Rocks, Küstenschutzgebiet in Merseyside, North West England, siehe Hoylake
 Red Rocks Park, Gebirgspark in Colorado

siehe auch:

 Red Rock